Jean Raoux kan syfta på:

 Jean Raoux (1677–1734), fransk konstnär
 Jean Raoux (1916–2004), fransk militär